

Musica 
 Chris – singolo di Luca Leoni del 2005
 Chris – album di Chris Connor del 1956
 Chris – album di Christine and the Queens del 2018
 Chris – album di Ryan Adams del 2022

Onomastica 
 Chris – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone 
 Chris – ex calciatore brasiliano